Гу́ровка () — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1563 человека. Почтовый индекс — 28540. Телефонный код — 5234. Занимает площадь 1,175 км². Код КОАТУУ — 3521982501.

Местный совет 
28540, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Гуровка

Ссылки 
 Гуровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)